Kabinett Margai steht für folgende Regierungen Sierra Leones:
 Kabinett Margai I (1954–1958)  
 Kabinett Margai II (1958–1961)
 Kabinett Margai II (1961–1964)